Франц Петрович Бирбаум (; , Фрибур, Фрибур (кантон), Швейцария — , Эгль, Во (кантон), Швейцария) — главный мастер и художник-миниатюрист фирмы «Фаберже» в 1893—1918 годах.

Биография 
Учился на ювелирном отделении Фрибурского университета. Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств Петербурга.

В 1893—1918 годах — главный мастер и художник фирмы «Фаберже». Состоял казначеем Русского художественно-промышленного общества. Лично скомпоновал не менее половины Императорских пасхальных яиц.

С 1919 года — заведующий отделом в Институте архитектурной технологии Академии материальной культуры.

В мае 1920 года покинул Советскую Россию. По переезду в Швейцарию посвятил себя всецело живописи горной природы.

Семья 
 первая жена — Екатерина Яковлевна (умерла 1 июля 1918 года в Петрограде)
 вторая жена — Илинская Евгения Петровна, в браке с 1920 по 1925 год
 третья жена — Дюпертюи Гортензия-Маргарита, в браке с 1925 года

Литература

Ссылки 
 Франц Петрович Бирбаум (стр. 81—91) 

Фаберже